Šárka může být:

pojmenování
 Šárka – ženské křestní jméno
 Šárka (bojovnice) – divčí postava z pověsti o dívčí válce (viz Ctirad a Šárka)
 Šárka (Má vlast) – symfonická báseň z cyklu Má vlast  Bedřicha Smetany
 Šárka (Fibich) – opera Zdeňka Fibicha
 Šárka (Janáček) – opera Leoše Janáčka
 Šárecké údolí v Praze
 Divoká Šárka – horní část Šáreckém údolí a přírodní rezervace v Praze
 Dolní Šárka (Tichá Šárka) – dolní část Šáreckého údolí v Praze
 Dolní Šárka (přírodní památka) – přírodní památka v Dolní (Tiché) Šárce
 Hřbitov Šárka – hřbitov v Praze-Dejvicích u kostela svatého Matěje
 Hradiště Šárka – pravěké hradiště
 Šárka (potok) – přítok Mže

 Šárka – mužské příjmení
 Josef Šárka (1918–2008) – právník, ekonom, aktivista a přímý účastník druhého a třetího odboje a signatář Charty 77

další významy
 šárka – plechem pobitá část oje (vozu) nad nápravou

Související články 
 šarka

Reference

Externí odkazy